Dorotheenkirche ist die Bezeichnung folgender Kirchen:

 Dorotheenkirche (Breslau) in der Altstadt von Breslau
 St. Dorothea (Dörlesberg)
 Dorotheenkirche (Elbląg) in Elbląg
 Dorotheenkirche (Nortrup)
 Dorotheenkirche (Licheń)
 Dorotheenkirche Karith
 St. Servatius und Dorothea (Müllenbach)

Siehe auch
Dorotheerkirche (Wien)